El nombre de Antonio Reyes puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Reyes Herrera (n. 1927-f. 2021) artista español.
 Antonio Reyes González (n. 1964) exfutbolista español.
 Antonio Reyes (n. 1959-f. 2006) fue uno de los alias con los que se conoció al asesino serial mexicano: Ángel Leoncio Reyes Recendis.
 Antonio Reyes Montoya (n. 1975), cantaor flamenco.